Sphinx (пошукова система)
 Sphinx (генератор документації)
  — рід лускокрилих родини бражникові

Див. також 
 Сфінкс (значення)